KRV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kerio Valley (Kenya)